Demnia Lachońska (ukr. Заграбівка) – wieś na Ukrainie w rejonie żydaczowskim obwodu lwowskiego.

Historia 
Pod koniec XIX w. wieś w powiecie żydaczowskim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Заграбівка (Demnia Lachońska) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon żydaczowski